El término tequila puede hacer referencia, en esta enciclopedia:

 al tequila, una bebida alcohólica de origen mexicano;
 a Tequila, un municipio en el estado de Jalisco, México;
 a Tequila, un poblado en el estado de Jalisco, México;
 a Tequila, un municipio en el estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, México;
 a Tequila, una población en el estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, México;
 al volcán de Tequila, ubicado en el municipio de Tequila, Jalisco, México;
 a Tequila, un tema musical compuesto en 1958 por The Champs;
 a Tequila, una banda de rock hispano-argentina;
 a Tila Tequila, una modelo californiana de origen vietnamita;
 a Tequila Harris, una actriz estadounidense;
 al Efecto Tequila, la crisis económica de México en 1994;
 a Tequila, una ranchería del municipio de Jalapa, Tabasco;
 a Tequila, un episodio de la serie ALF.